Gander peut désigner :

Toponymie

Canada 
 Gander, ville du nord-nord-est de l'île de Terre-Neuve (voir également : aéroport international de Gander, base des Forces canadiennes Gander et  Escadre Gander ;
 Lac de Gander, sur le bord duquel se trouve la ville du même nom ;
 Gander River, fleuve côtier de l'est de l'île de Terre-Neuve qui traverse le lac du même nom.

France et Luxembourg 
 Gander, ruisseau affluent de la Moselle.

Patronyme 
 Lucien Gander (1884-1960), homme politique français de la Quatrième république.
 Forrest Gander (1956-), poète américain
 Ryan Gander (1976), plasticien britannique
 Alexandre Jean Gander (1885-1961) homme politique français
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme